Marataizes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marataizes (ort i Brasilien), Espírito Santo, Marataízes, 
 Marataízes, kommun, Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar